budućnost

Nogometni klubovi:

Hrvatska:

NK Budućnost Gorjani, Gorjani
NK Budućnost Hodošan, Hodošan
NK Budućnost Podbrest, Podbrest
NK Budućnost Rešetari, Rešetari
NK Budućnost Sesvetski Kraljevec, Sesvetski Kraljevec
NK Budućnost Šiškovci, Šiškovci

NK Budućnost Vidovec, Vidovec

BiH:
 FK Budućnost Banovići, Banovići

Crna Gora:

 FK Budućnost Podgorica, Podgorica, osnovan 1925. godine., najpoznatiji klub s ovim imenom

Srbija

 FK Budućnost Banatski Dvor, Banatski Dvor